Миссии НАСА по операциям в экстремальной окружающей среде (, сокращённо NEEMO) — программа НАСА, основная цель которой изучение человеческого организма при нахождении в экстремальных условиях подводной лаборатории «Aquarius». Результаты программы используются в пилотируемой космонавтике.

Aquarius (анг. - «Водолей») представляет собой подводную биологическую лабораторию длительного обитания которая располагается неподалёку от Ки Ларго (Флорида) в . Он находится в собственности Национального управления по исследованию океанов и атмосферы и используется Национальным подводным исследовательским центром (NURC) при университете Северной Каролины в Вилмингтоне в качестве исследовательской базы для морских биологов. Aquarius расположен на глубине около 19 метров (~62 футов).

С 2001 года НАСА использовало эту лабораторию для ряда экспедиций продолжительностью от 10 до 14 дней, в ходе которых астронавты и другие сотрудники НАСА проводили эксперименты. Члены экипажа лаборатории Aquarius называются акванавтами. Акванавты получают среду схожую с проживанием на орбитальной станции, под водой они отрабатывают в числе прочего, выходы в открытый космос. Некоторые экипажи проживали в подводной лаборатории до трёх недель.

Миссии

Примечания

Ссылки 
 NEEMO missions
 Aquarius

НАСА
Подготовка к пилотируемому космическому полёту
Подводные сооружения